7-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике прошёл с 12 по 16 сентября 1962 года на стадионе стадионе Югославской народной армии в Белграде, столице Югославии.

В соревнованиях приняли участие 670 атлетов из 29 стран Европы. Было разыграно 36 комплектов медалей (24 у мужчин и 12 у женщин).

Третью подряд победу в общекомандном зачёте турнира одержала сборная СССР. На третьем месте расположились спортсмены Объединённой германской команды, в последний раз выступавшие в таком формате на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике до воссоединения страны в 1990 году.

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях пятиборок использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы (принятых в 1985 году) приведён в скобках.

Медальный зачёт 
Медали в 36 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 

1962
Сентябрь 1962 года
Спорт в Югославии в 1962 году
Чемпионаты Европы в 1962 году
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Югославии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Сербии
Чемпионаты Европы в Сербии
1962 год в лёгкой атлетике